Konstantyn V Kopronim – cesarz bizantyjski 741–775
 Konstantyn V – patriarcha Konstantynopola 1897–1901